Виталий Николаевич Куприй (; ) — украинский политик, правозащитник, народный депутат Украины 8-го созыва. Председатель Правления общественной организации «Всеукраїнське об'єднання правників «Маємо Право!».

Биография 
Родился Виталий Куприй 20 августа 1973 в городе Каменское.

Образование 

В 1990 году с серебряной медалью окончил СШ № 29. В 1995 г. окончил Днепропетровский университет по специальности экономист.

1997-1998 гг. - Колледж при Национальной горной академии, специальность «Переводчик английского языка».

В 2002 году окончил Австралийский университет им. Макквори по специальности «магистр делового администрирования» (высшая степень в управлении).

В 2011-2013 годах учился в МАУП (специалист в области права), а в 2012-2013 годах учился в Институте политического образования г. Киев для повышения квалификации депутата и получения опыта государственного управления стран ЕС.

2016-2018 гг. - Институт законодательства Верховной Рады Украины, аспирантура, специальность «Конституционное право».

В 2019 г. защитил диссертацию на тему: «Конституционный процесс: вопросы конституционно-правовых ограничений». Кандидат юридических наук.

Предпринимательская деятельность 

В 1991 году в возрасте 18 лет Виталий становится основателем и директором малого предприятия «ОСБЕНД». В течение почти 4 лет он занимался торговлей оргтехникой, одеждой и видеоаппаратурой.

В конце 1994 года занялся импортом товаров из Турции. Этому он посвятил почти 10 лет своей жизни. Начинал с торговли верхней одеждой на рынках Днепра и Каменского. В следующем году на предпринимателя работало около двадцати рабочих. Однако его деятельность привлекла внимание преступных группировок и бизнес Куприя стал целью рэкетиров. В результате на Виталия и членов его семьи было совершено несколько нападений.

В 1997 г. Виталий вместе со своей семьей приобрели магазин в центре Каменского и организовали в нем продажу одежды, сосредоточив внимание на продаже деловых мужских костюмов и женских нарядов. В 2004-магазин был сдан в аренду, а Куприй занялся бизнесом в сфере недвижимости и наружной рекламы.

Политическая деятельность 
Участвовал в проведении избирательных кампаний в центральном аппарате партии «Наша Украина» в Киеве, однако в 2006-покинул ряды политической силы и вернулся в Каменское. Занял второе место на внеочередных выборах мэра Каменского в марте 2008 года. К 2010 году возглавлял Альтернативный исполком г. Каменского. В октябре 2010 года избран депутатом Каменского городского совета.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду по округу № 30 (город Каменское, Заводской район) - путем самовыдвижения. Получил результат в 14.88% (8420 голосов «за»). Во время Революции достоинства - очередной комендант КГГА, глава юридической службы.

В апреле 2014 года возглавил Комиссию по борьбе с коррупцией и преступностью в г. Каменское. Был советником председателя Днепропетровской ОГА по вопросам правоохранительных органов и борьбы с преступностью, внештатным советником Министра экологии по борьбе с коррупцией.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году выиграл на мажоритарном округе № 29 в Днепропетровской области, опередив ближайшего соперника на 11% голосов. С 27 ноября 2014 до 29 августа 2019 - народный депутат Украины. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. После принятия присяги депутата вступил во фракцию Блока Петра Порошенко, однако в марте 2015 года вышел из нее. Июнь 2015 - июль 2018 гг. - член партии «Укроп», заместитель председателя Комиссии партийного контроля.

В 2019 году баллотировался на очередных выборах Президента Украины как самовыдвиженец .

Общественная деятельность 

С апреля 2007 года и до сих пор - Председатель Правления общественной организации «Всеукраїнське об'єднання правників «Маємо Право!» (первоначально называлась «Дніпродзержинська правозахисна спілка»).

Нападение 

16 августа 2019 г. на Куприя в Гостомеле Киевской области было совершено нападение. Около 10:00 двое мужчин напали на Виталия, использовав слезоточивый газ «Терен-4» и облили жидкостью с резким запахом . 16 августа был задержан один из нападавших, 23-летний гражданин России по имени Руслан с видом на жительство на Украине .

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

Отец, Куприй Николай, происходит из известного казацкого рода Клешни. Родился и вырос в селе Клешнивка на Днепропетровщине. Работал в Каменском слесарем на металлургическом заводе, однако после травмы, полученной на производстве, вместе с семьей переехал в с. Елизаветовка.

Мать Виталия - Куприй Стефания - родилась в селе Берездовцы Николаевского района Львовской области. Происходит она из украинского села Ямная Долишняя Лемковского края. Работала на металлургическом заводе в Каменском, где и познакомилась со своим мужем.

Хобби 
Увлекается философией и психологией, публикует научные работы. Написал книгу «Зло, которое правит миром, или Путь к счастью». Активно занимается спортом (парусный яхтинг), кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Свободно владеет английским языком. Старший лейтенант запаса Вооруженных сил Украины.

Примечания

Ссылки 
 Верховная Рада Украины. Куприй Виталий Николаевич

Выпускники Днепровского национального университета
Правозащитники Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Члены партии УКРОП
Депутаты городских советов Украины
Политики XXI века